Szczerbaky – wieś na Ukrainie, w obwodzie charkowskim, w rejonie białocerkiewskim
 Szczerbaky – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie bogoduchowskim
 Szczerbaky – wieś na Ukrainie, w obwodzie połtawskim, w rejonie krzemieńczuckim
 Szczerbaky – wieś na Ukrainie, w obwodzie zaporoskim, w rejonie połohowskim

Zobacz też 
 Mali Szczerbaky